Бабагулов — фамилия; имеет женскую форму Бабагулова.
 Бабагулов, Ишмурат (1910—1993) — председатель колхоза имени Молотова Микоянабадского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда
 Бабагулова, Хайитноз (род. 1921) — звеньевая колхоза имени Молотова Микоянабадского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.